Entre las muchas óperas que llevan por título Alcestes, basadas en la tragedia homónima de Eurípides, destacan las siguientes:

Referencias 
 Guía Universal de la Música Clásica. Pascual, Josep. Ed. Robinbook 2004
 Ópera. VV. AA. Ed. Könemann Verlagsgesellschaft 1999